Indian Key ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Indian Key (Collier County, Florida)
 Indian Key (Hernando County, Florida)
 Indian Key (Monroe County, Florida)
 Indian Key (Pinellas County, Florida)